Rozga je naselje u općini Dubravica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,29 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 161 stanovnika.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Crkva sv. Ane, zaštićeno kulturno dobro
 Kurija staroga župnog dvora, zaštićeno kulturno dobro
 Kapela Majke Božje Lušačke na groblju, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji